Mdluli ist der Familienname folgender Personen:
 Bongani Mdluli (* 1977), eswatinischer Fußballspieler
 Dumisani Mdluli (* 1988), eswatinischer Fußballspieler
 John Mdluli (* 1972), eswatinischer Fußballspieler
 Labotsibeni Mdluli (~1859–1925), swasiländische Königin
 Mduduzi Mdluli (* 1984), eswatinischer Fußballspieler
 Mlondi Mdluli (1984–2006), swasiländischer Fußballspieler
 Mlungisi Mdluli (* 1980), südafrikanischer Fußballspieler
 Sizwe Sidney Mdluli (* 1969), eswatinischer Weitspringer
 Siyabonga Mdluli (* 1986), eswatinischer Fußballspieler